À l'origine, Havelock est un nom de famille anglais qui signifie « guerre de la mer ». Le nom est depuis celui de nombreux lieux dans le monde et est également souvent utilisé comme prénom.

Patronyme 

 Havelock le Danois, protagoniste d'un roman de chevalerie de la fin du XIIIe siècle
 Henry Havelock (1795-1857), général britannique
 Eric Havelock (1903-1988)
 Havelock Ellis (1859-1939)
 Anthony Havelock-Allan (1904-2003)
Havelock est aussi le nom d'un personnage de fiction :
 Havelock Vétérini, patricien d'Ankh-Morpork dans l’œuvre de Terry Pratchett
Farley Havelock, amiral loyaliste dans Dishonored

Toponyme

Havelock, une municipalité de canton au Québec
 Havelock, une paroisse du Nouveau-Brunswick 
 Havelock-Belmont-Methuen, canton de l'Ontario

Havelock, une ville du comté de Craven, situé en Caroline du Nord
 Havelock, une localité du comté de Pocahontas dans l'Iowa

Havelock, une des vingt-six îles habitées de l'archipel des Îles Andaman.

Havelock, une station du métro de Singapour.

La rivière Havelock, un cours d’eau de l’Île du Sud.
 Havelock est un village côtier de la région de Marlborough dans l'Île du Sud de la  Nouvelle Zélande